Luze oder Luže bezeichnet:

 Luze, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
 Luzé, Gemeinde im französischen Département Indre-et-Loire
 Luže, Stadt in Tschechien

Luze ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Luze (1857–1940), österreichischer Entomologe
 Hervé de Luze (* 1949), französischer Filmeditor
 Karl Luze (1864–1949), österreichischer Chorleiter